Марк Айшем (; род. 7 сентября 1951, Нью-Йорк, США) — американский музыкант и композитор. Известен своим творчеством в области электронной музыки и джаза, а также как автор музыки к кинофильмам. Является обладателем музыкальной премии «Грэмми» и телевизионной премии «Эмми». По вероисповеданию — саентолог.

Биография 
Родители Марка Айшема имели непосредственное отношение к музыке — мать, Патрисия Айшем (Хэммонд), была скрипачкой, а отец, Говард Фуллер Айшем преподавал музыку. Марк с детства учился играть на пианино, трубе и скрипке.

Свою музыкальную деятельность начал в симфонических оркестрах Окленда и Сан-Франциско, когда семья переехала в Калифорнию. В это же время участвовал в различных рок- и джаз-группах. С 1970 по 1972 года Марк участвовал в группе Beefy Red, играя на трубе и сопрано-саксофоне. С 1974 года Айшем вместе с другими участниками распавшейся группы, Филом Вудом, игравшим на флюгельгорне, и ударником Джеймсом Престоном, участвовали в коллективе под названием The Sons of Champlin. Обе эти группы в то время отличались достаточной оригинальностью для психоделической сцены Сан-Франциско.

Когда Айшему было немного за 20, он увлекся электронной музыкой и получил репутацию отличного синтезаторщика. Помимо прочего, Айшема знали как трубача-«классика», джазового стилиста и соло-инструменталиста. В 1975 году он вместе с пианистом Артом Ланде организовал квартет Rubisa Patrol, где Марк и проявил себя виртуозным трубачом с манерой исполнения, напоминающей стиль Майлса Дейвиса. С 1979-го по 1983-й Айшем сотрудничал с Ваном Моррисоном; за этот период совместными усилиями они выпустили 4 альбома. Кроме того, в качестве рок-музыканта и трубача «по приглашению» Айшем работал с такими звездными исполнителями, как Rolling Stones, Beach Boys, Джони Митчелл, Вилли Нельсон, Лайл Ловетт, Зигги Марли, Крис Айзек и Брюс Спрингстин.

В 1983 году Айшем выпустил свой первый сольный альбом Vapor Drawings. Критика очень положительно отнеслась к способности Айшема объединять в одной работе самые разные музыкальные стили — от джаза до электронного авангарда, используя и акустический, и синтезированный звук. Благодаря этому альбому Айшем получил репутацию одного из основателей стиля «нью-эйдж». Следующие его альбомы, Castalia (1988) и Tibet (1989), подтвердили успех Айшема — эти (как и многие последующие) альбомы были номинированы на «Грэмми». Эту престижную награду ему удалось получить в 1990 году в номинации «Лучший альбом нью-эйдж» за свою новую работу Mark Isham. Во второй половине 90-х годов XX века Марк Айшем вернулся к джазовому стилю. В результате, его реинтерпретация музыки Майлза Дэвиса, воплощенная в издании Miles Remembered: The Silent Way Project, была признана лондонской газетой «Таймс» лучшим джазовым альбомом в 1999 году.

С 1987 по 1992 год Айшем работал над музыкальным оформлением аудиокниг из серии Rabbit Ears Storybook Classics, включающую в себя истории на основе классических детских сказок. В работе над дисками вместе с Марком участвовали такие знаменитости, как Уильям Хёрт и Гленн Клоуз.

Музыка для кино и телевидения 
На поприще киномузыки Марк Айшем впервые выступил в ключевом для себя 1983 году, когда выпустил первый сольный альбом и записал саундтрек к фильму Кэррола Бэлларда «Не зови волков». Впоследствии он работал над таким фильмам, как «Столкновение», «Белый плен», «Тормоз», «Блэйд», «Нелл», «Военный ныряльщик», «Тайная жизнь пчёл», «Плохой лейтенант» и другие. За музыку, написанную для фильма «Там, где течёт река», номинировался на «Оскар» (1993), а за эпизод «A Terrible Beauty» телевизионного сериала «EZ Street» в 1996 году получил премию «Эмми». Айшем находится на 25 месте по совокупности собранной кассы (1052 млн долларов) в составленном журналом MovieScore рейтинге композиторов фильмов, вышедших в прокат в период с 2000 по 2009 годы в США.

Фильмография 
Помимо композиторской деятельности в кино, Марк Айшем периодически участвовал в записи саундтреков в качестве музыканта. Ниже представлен список его композиторской фильмографии.

Дискография

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 
 

Джазмены США
Трубачи США
Лауреаты премии «Грэмми»
Лауреаты прайм-тайм премии «Эмми»
Исполнители ECM Records